Glencoe kan avse
 Glencoe I – ett engelskt fullblod
Glencoemassakern – hertigens av Argyll soldater dödade minst 38 personer ur klanen Macdonald på grund av boskapsstölder 1692

Geografi

Australien 

 Glencoe, South Australia, Wattle Range,

Kanada

 Glencoe Island – Nunavut

Storbritannien 

 Glen Coe – en dal i skotska höglandet
 Glencoe, Skottland – en by i dalen

Sydafrika 

 Glencoe (ort i Sydafrika), KwaZulu-Natal, UMzinyathi District Municipality,

USA 

 Glencoe, Alabama, ort, Etowah County, 
 Glencoe, Florida, Volusia County, 
 Glencoe, Kentucky, ort, Gallatin County, 
 Glencoe, Louisiana, Saint Mary Parish, 
 Glencoe, Oklahoma, Payne County, 
 Glencoe, Illinois, ort, Cook County, 
 Glencoe, Minnesota, countyhuvudort, McLeod County, 
 Glencoe, Ohio, Belmont County, 
 Glencoe, Maryland